Zalduendo peut désigner :
 Zalduendo de Álava, en basque Zalduondo, commune d’Espagne dans la province d'Alava,
 Zalduendo, localité de la municipalité de Arlanzón, en Espagne, dans la province de Burgos,
 Zalduendo, élevage de taureaux espagnol.